Accretio (lateinisch; bzw. deutsch Akkretion oder englisch accretion) steht unter anderem für:

 Verwachsung bei der Herzbeutelverwachsung (Accretio pericardii) im Rahmen einer Perikarditis
 Anwachsen bei der Aufsammlung von Materie im Rahmen der Akkretion (Astronomie)
 Anlagerung bei der Akkretionskeil-Entstehung in der Geologie
 Erwerb von Staatsgebiet durch Neubildung, siehe Akkretion (Recht)